De 7,5 kilometer sprint voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 11 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Duitse Laura Dahlmeier.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen sprint